Севрук () — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Севрук, Александер (1912—1974) — польский актёр ревю, театра, кино и телевидения, также художественный руководитель и директор театров.
 Севрук, Доминик Доминикович (1908—1994) — советский конструктор, двигателист-ракетчик.
 Севрук, Людвиг Степанович (1807—1852) — профессор анатомии, статский советник.
 Михась Севрук (1905—1979)  — белорусский и литовский живописец, график, иллюстратор и гравёр.

См. также 
 Севруки